Gertrudes de Helfta (1256-1302) — beneditina, mística e teóloga alemã. É geralmente a "Santa Gertrudes" mais conhecida na lusofonia.
Gertrudes de Nivelles (626-659) — abadessa de Nivelles

Localidades

Santa Gertrudes (Patos)
Santa Gertrudes (São Paulo)

Gertrudes